Алексей Павлович Фокин (род. 20 августа 1997 года, Волгоград) — российский гандболист, крайний клуба ЦСКА и сборной России.

Карьера 
Начинал карьеру в клубе Каустик. С 2019 года выступает за команду «Спартак» (Москва). Играл за сборную России на ЧМ-2019 и ЧМ-2021.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ГК ЦСКА

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты России
Игроки мужской сборной России по гандболу
Игроки ГК «Каустик»
Игроки ГК «Спартак» Москва
Игроки ГК ЦСКА Москва